Сказки дня и ночи () — сборник новелл французского писателя Ги де Мопассана (1850—1893), опубликованный в 1885 году издательством Марпон-Фламмарион в серии «Иллюстрированная библиотека».

Новеллы, вошедшие в сборник, автор начал писать в 1883 г. и закончил в 1884 году. В 1878—1891 годах Мопассан пережил важный для него период творчества, в течение которого он опубликовал около 300 рассказов, шесть романов и несколько путевых очерков. Причиной того, что писатель стал издавать больше рассказов, чем новых романов, стала загруженность службой в Министерстве, отнимавшая у него много времени. Небольшие рассказы и новеллы, публикуемые в газетах, пользовались популярностью у читателей.

Сборник «Сказки дня и ночи», состоящий из коротких рассказов, был выпущен в начале 1885 года в виде иллюстрированного издания. Сборник не имеет единой главной темы — новеллы о любви и мести, трусости и достоинстве, жестокости и счастье дополняют друг друга.

Содержание 

 Исповедь / La Confession (1883)
 Коко / Coco (1884)
 Малыш / Le Petit (1883)
 Нищий / Le Gueux (1884)
 Ожерелье / La Parure (1884)
 Отец / Le Père (1883)
 Отцеубийца / Un parricide (1882)
 Пьяница / L’Ivrogne (1884)
 Правдивая история / Histoire vraie (1882)
 Преступление, раскрытое дядюшкой Бонифасом / Le Crime au père Boniface (1884)
 Признание / L’Aveu (1884)
 Прощай! / Adieu (1884)
 Роза / Rose (1884)
 Рука / La Main (1883)
 Счастье / Le Bonheur (1884)
 Скала Кайры / La Roche aux Guillemots (1882)
 Старик / Le Vieux (1884)
 Тимбукту / Tombouctou (1883)
 Трус / Un lâche (1884)
 Вендетта / Une vendetta (1884)
 Воспоминание / Souvenir (1884)

Примечания

Литература 
 Contes du jour et de la nuit
 François Kerlouegan et Bérengère Moricheau-Airaud, Maupassant : la maison Tellier, Contes du jour et de la nuit, Paris, Atlande, 2011, p.57

Новеллы Ги де Мопассана
Книги 1885 года
Новеллы на французском языке
Литературные произведения на французском языке